Fremd Fischen bezeichnet:

 Fremd Fischen (Roman), Roman von Emily Griffin
 Fremd Fischen (Film), US-amerikanische Komödie von Luke Greenfield (2011)